Чемпіонат Італії з футболу 1919—1920 — 19-й сезон футбольного чемпіонату в Італії. В чемпіонаті брали участь 66 команд. Матчі проходили з 5 жовтня 1919 по 20 червня 1920. Переможцем турніру вдруге став Інтернаціонале.

Кваліфікація

П'ємонт

Ломбардія

Лургія 
Перший раунд

Другий раунд

Емілія-Романья 
Перший раунд

Другий раунд

Кампанія 
Перший раунд

Другий раунд

Північна Італія

Кваліфікація 
Група A

Втішний раунд

Група В

Лургія

Ломбардія, Група A

Плей-оф

Втішний раунд

Ломбардія, Група В

Ломбардія, Група С

Втішний раунд

Група Венето

Плей-оф

Група Емілія-Романья

Півфінали 
Група A

Група В

Група С

Фінальний раунд

Південна Італія

Тоскана

Лаціо

Кампанія

Півфінали 
Група A

Група В

Фінальний раунд

Національний фінал

Посилання 
Чемпіонат Італії на rsssf 

1920
Італія
Італія